Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1985 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes. Cette édition a eu lieu à Barcelos, au Portugal.

L'équipe d'Espagne a remporté le titre européen de rink hockey pour la neuvième fois et pour la quatrième fois consécutive.

Participants 
Neuf équipes prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Liens externes 
Résultats

1985
Rink hockey
Rink hockey 1985
Rink hockey en 1985